Ла-Жункера (,  ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 57,31 км². Население — 3106 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Принстонская энциклопедия отождествляет современную Ла-Жункеру с древнеримским населённым пунктом Юнкарией, расположенным на Геркулесовой дороге, соединявшей Гадир с Римом. Юнкария, расположенная в 18 км северней Фигераса, была последним населённым пунктом перед Пиренеями. Юнкария упоминается в «Итинерарии Антонина», а также у Страбона, который называет её Iounkarion из-за тростника, который там добывался.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de La Junquera
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Sitio web del Consejo Comarcal del Alto Ampurdán

Муниципалитеты Жироны